Krowia Góra – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Krowia Góra (456 m) – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim (koło Myślenic)
 Krowia Góra (617 m) – wzniesienie w Paśmie Babicy Beskidu Makowskiego